Васёв — фамилия.

Известные носители 
 Васёв, Григорий Тимофеевич (1922—2004) — полковник госбезопасности СССР, Герой Советского Союза.
 Васёв, Пётр Иванович (1901—1979) — директор института морского транспорта «ЧерноморНИИпроект».

См. также 
 
 
 Пётр Васёв